Institut privé de préparation aux études supérieures (IPESUP) jest niezakontraktowaną świecką instytucją prywatną przygotowującą się do konkursów Grandes Ecoles. Historycznie ma siedzibę w pobliżu Notre-Dame w Paryżu, organizuje programy przygotowawcze do konkurencyjnych egzaminów wstępnych do głównych szkół biznesu, Sciences Po i ENA. Oferuje również krótkie kursy, kursy intensywne i cykle kształcenia ustawicznego.

Historia 
Institut privé de préparation aux études supérieures (grupa IPESUP) został utworzony w 1974 roku przez dwóch byłych studentów École normale supérieure: Gérarda Larguiera i Patricka Noëla.

Grupę IPESUP w 2017 roku przejął Bertrand Leonard, współzałożyciel firmy inwestycyjnej Exane, a następnie prezes fundacji HEC i były student Ipesup.

Znani absolwenci 
 Jan Krzysztof Bonaparte, syn księcia Karola Józefa Bonaparte i księżniczki Béatrice z rodu Burbonów, Królów Obojga Sycylii

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna instytucji

Oświata w Paryżu